Het seizoen 2010-2011 van de Primera División was het tachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 28 augustus 2010 en eindigde op 22 mei 2011. Aan de competitie namen twintig clubs deel. De deelnemerslijst verschilde op drie plaatsen van het seizoen daarvoor. FC Barcelona werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit presteerde. Alleen Real Madrid lukte dit vaker.

Teams 
Vorig seizoen zijn Real Valladolid, Tenerife en Xerez rechtstreeks uit de Primera División gedegradeerd. Voor die teams komen Real Sociedad, Hérceles Alicante en Levante in de plaats.

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

Primera División
Competitievoetbal 2010/11